«Короткие интервью с подонками»:

 Короткие интервью с подонками — сборник рассказов американского писателя Дэвида Уоллеса.
 Короткие интервью с подонками — фильм-экранизация Джона Красински.